Die 1. Amateurliga Südwest 1968/69 war die 22. Saison der 1. Amateurliga und die 17. Spielzeit nach der Zusammenlegung der Staffeln Rheinhessen, Vorderpfalz und Westpfalz. Die Meisterschaft gewann der ASV Landau, der in die Regionalliga Südwest aufstieg. Der Neuling 1. FC Sobernheim und der SC Hauenstein stiegen in die 2. Amateurliga ab. Der zweite Neuling, der FV Germersheim, konnte sich mit einem siebten Platz im Mittelfeld der Tabelle platzieren. Der aus der Regionalliga Südwest abgestiegene Ludwigshafener SC wurde Sechster und hatte 14 Punkte Rückstand auf den ASV Landau. Der Vorjahresmeister 1. FC Kaiserslautern Amateure, der aufgrund seines Status nicht aufsteigen durfte, wurde in dieser Saison Vierter.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Südwest 1968/69

Fußballsaison 1968/69
1968